

Événements

Naissances

Décès 

Siecle 19
 00